Nannochorista är ett släkte av näbbsländor. Nannochorista ingår i familjen Nannochoristidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbsländor
Nannochorista